Die Abkürzung MP2 steht für:
 MPEG-1 Audio Layer 2, ein Verfahren zur Audiokompression
 Uzi, eine Maschinenpistole, die unter dieser Bezeichnung bei der Bundeswehr eingesetzt wurde
 Møller-Plesset-Störungstheorie, Erweiterung der Hartree-Fock-Methode von Milton Plesset und Christian Møller (MP2, MP3, MP4)
 ein Forschungsprojekt der Universität Augsburg im Bereich des Mobile-Payment, das Grundlagen für das National Roundtable M-Payment der deutschen Banken und Mobilfunkanbieter lieferte

Abkürzung